Казерта — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Казерта — провінція в Італії, у регіоні Кампанія.